Em Portugal
Ermida de São Lourenço (Vila do Porto) — na freguesia de Santa Bárbara, ilha de Santa Maria, Açores
Ermida de São Lourenço (Vale de Boi) — Vila do Bispo, distrito de Faro

Desambiguação